Грешница

  () — село в общине Македонски-Брод в Республике Македония.

В литературе 
 Грешница (поэма) — поэма Алексея Константиновича Толстого 1858 года.
  () — рассказ Леся Мартовича 1904 года.
 Грешница (повесть) — повесть Николая Семёновича Евдокимова 1960 года.
 Грешница (роман Хаммесфар) () — роман немецкой писательницы  1999 года.
  () — роман американской писательницы Тесс Герритсен 2003 года.

В искусстве 
 Кино
  () — фильм Амлето Палерми, Италия, 1940 г.
  () — фильм Хосе Диаса Моралеса, Мексика, 1947 г.
 Грешница (фильм, 1951) () — фильм Вилли Форста, ФРГ, 1951 г.
 Грешница (фильм, 1962) — фильм Гавриила Георгиевича Егиазарова, СССР, 1962 г.
  () — фильм Пьера Людовико Павони, Италия, 1975 г.

 Телесериалы
  () — теленовела, Венесуэла—США, 2009—2010 гг.
 Грешница (телесериал) () — мини-сериал, США, 2017 г.

 Картины
 «Грешница» — картина Генриха Семирадского, оконченная в 1873 году.
 «Грешница» — картина Джона Кольера, написанная в 1904 году.

См. также 
 Христос и грешница — эпизод Нового Завета.